Bexley kan syfta på följande:

 Bexley, område i sydöstra London, Storbritannien
 London Borough of Bexley, kommun i sydöstra London, Storbritannien
 Bexley, New South Wales, förort till Sydney, Australien
 Bexley, Ohio, ort i USA